

Versenyszámok

Éremtáblázat

1900-2020

1972-2020

Résztvevők nemzetek szerint

Források 
 

 
Ijaszat